Az  1992-es UEFA-kupa-döntő két mérkőzését 1992. április 29-én és május 13-án játszották a holland Ajax és az olasz Torino csapatai. Mivel mindkét mérkőzés döntetlennel zárult, a kupát az Ajax nyerte idegenben szerzett több góllal.

Részletek

Első mérkőzés

Második mérkőzés

Lásd még 
 1991–1992-es UEFA-kupa

Források 
 RSSSF

UEFA-kupa-döntők
Uefakupadöntő